Moon — английское слово, в переводе означающее «луна». Может ссылаться на:

Музыка 
 Moon Records — украинская звукозаписывающая компания.
 Moon River — песня Джонни Мерсера и Генри Манчини.
 The Dark Side of the Moon — восьмой альбом группы Pink Floyd.
 Pink Moon — третий альбом Ника Дрейка.
 Shadow of the Moon — первый альбом группы Blackmore’s Night.
 Marquee Moon — дебютный альбом американской панк-группы Television.
 Paris Moon — концертный альбом группы Blackmore’s Night.
 Moon Ska Records — один из известнейших американских ска-рекорд-лейблов 1980—1990-х годов.
 Goon Moon — американская рок-группа.
 Moon Far Away — российская нео-фолк группа из Архангельска.
 Bark at the Moon — третий студийный альбом британского рок-музыканта Оззи Осборна.
 M.O.O.N. — музыкальный проект, который участвовал в создании саундтрека игры Hotline Miami.

Фантастика 
 Sailor Moon — название японского франчайза.
 Full Moon wo Sagashite — манга Арины Танэмуры.
 Tsukuyomi: Moon Phase — манга о маленькой вампирше Хадзуки и молодом фотографе Кохэе Мориоки.

Видеоигры 
 High Moon Studios — американская компания, занимающаяся разработкой и выпуском видеоигр.

Прочее 
 Pale Moon — браузер, основанный на Mozilla Firefox.
 Full Moon Party — вечеринки, проводимые каждый месяц в полнолуние на острове Ко Пханган (Таиланд).
 Moon Patrol — игра классического аркадного типа.
 Moon Shot — украинский диджей, музыкант, композитор и продюсер.

См. также 
 Мун
 Луна (значения)
 Blue Moon

Примечания